

Бар'єр () — перешкода, етап.

Вживається в наступних сферах:

 Бар'єр — фізична перешкода на шляху;
 Бар'єр у спорті:
 біг з бар'єрами;
 конкур.
 Біологічний бар'єр:
 Гематоенцефалічний бар'єр — фізіологічний бар'єр між кровоносною системою і центральною нервовою системою;
 Гемато-офтальмічний бар'єр — фізичний бар'єр між місцевими кровоносними судинами і внутрішньою частиною ока;
 Гемато-ретинальний бар'єр — частина гемато-офтальмічного бар'єру;
 Гематопаренхіматозний бар'єр;
 Гемато-тестикулярний бар'єр.
 Бар'єр у фізиці:
 Звуковий бар'єр в аеродинаміці;
 Потенціальний бар'єр — в квантовій механіці;
 Кулонівський бар'єр — при ядерному синтезі.
 Бар'єр у хімії:
 бар'єр інверсії — енергія, необхідна для здійснення вивертання конформації відносно центра інверсії.
 бар'єр обертання — потенціальний бар'єр між двома сусідніми мінімумами на кривій залежності енергії частинки від величини торсійного кута при обертанні певної групи навколо зв'язку. У випадку одинарного зв'язку його величина становить 8 — 40, в атропоізомерах 80 — 130, при обертанні навколо подвійного зв'язку (цис-транс) 160—250 кДж моль−1 відповідно.
 бар'єр хімічної реакції — енергетичний бар'єр хімічної реакції. У вібраційно адіабатичній теорії перехідного стану його висота є різницею нульових енергій активованого комплексу та реактантів.
 бар'єр типу І — у молекулярній динаміці — енергетичний бар'єр у вхідній долині поверхні потенціальної енергії хімічної реакції (тій долині, якою входять реактанти).
 бар'єр типу ІІ — у молекулярній динаміці — енергетичний бар'єр у вихідній долині поверхні потенціальної енергії реакції (долині, якою виходять продукти).
 Геохімічний бар'єр — в геохімії;
 Бар'єр в гірничій справі:
 Газовий бар'єр;
 Бар'єр тиску;
 Водяний бар'єр.
 Бар'єр — у програмуванні;
 Бар'єри в економіці:
 Бар'єри входу — економічні та технічні фактори, які не допускають або ускладнюють вихід на ринок або в галузь нових компаній;
  — перешкода на шляху руху товарів;
 Технічні бар'єри в торгівлі.
 Бар'єр географічний;
 Санітарний кордон, або ж Лімітрофний бар'єр — у геополітиці;
 Мовний бар'єр, а також інші комунікативні бар'єри.

Назви

У творчості 

 Бар'єр (повість);
 Бар'єр (фільм, 1917) — американський пригодницький фільм Едгара Льюїса;
 Бар'єр (фільм, 1926) — американський пригодницький фільм Джорджа У. Хілла;
 Бар'єр (фільм, 1979) — фільм-притча, за повістю болгарського письменника Павла Вежинова. Болгарія;
 Бар'єр (фільм, 1966) — трагікомедія. Режисер: Єжи Сколімовський. У ролях: Йоанна Щербік, Ян Новицький, Тадеуш Ломницький, Марія Малицька, Богдан Баер, Ришард Петруський. Польща.

Підприємства 
 «Бар'єр» — українське державне підприємство;

Військова техніка 
 Бар'єр (ПТРК) — український протитанковий комплекс.

Інше 
  — конструктивний елемент дороги.
 Бар'єрний риф — тип коралових рифів, що проходить уздовж берега на великі відстані.